geografie van Denemarken
Agri (parochie), parochie in Denemarken
Agri (plaats), plaats in Denemarken
geografie van Duitsland
Agri decumates, gebied in Germania Superior
geografie van Italië
Agri (rivier in Italië), rivier in regio Basilicata.

Zie ook 
Ağrı dp